Robertson může znamenat:

příjmení osob
 Andrew Robertson (* 1994) – skotský fotbalista
 Brandan Robertson (* 1992) – americký queer křesťan a aktivista
 Brian Robertson (* 1956) – skotský rockový kytarista
 Britt Robertsonová (* 1990) – americká herečka
 Bruce Robertson – více osob, rozcestník
 Cliff Robertson (1923–2011) – americký herec
 Dougal Robertson (1924–1992) – britský námořník, trosečník
 Elizabeth Mitchell, rodným jménem Elizabeth Joanna Robertson (* 1970) – americká herečka
 Gary Robertson (* 1950) – novozélandský veslař
 George Robertson (* 1946) – britský politik
 Grace Robertson (1930–2021) – britská fotografka
 Howard Robertson (1903–1961) – americký matematik a fyzik
 James Robertson (1813–1888) – britský fotograf a rytec
 Neil Robertson (* 1982) – australský hráč snookeru
 Oscar Robertson (* 1938) – americký basketbalista
 Robbie Robertson (* 1943) – kanadský zpěvák a kytarista
 Sonia Robertson (* 1947) – zimbabwská pozemní hokejistka
 Tim Robertson (* 1995) – novozélandský reprezentant v orientačním běhu

jiné významy
 J. Ross Robertson Cup – kanadská juniorská hokejová trofej
 Robertson County – dva okresy v USA

Související články 
 Robert
 Roberts